Dit is een lijst van planetoïden 46401-46500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (46401) - || 2002 CY240|| 11 februari 2002 || LINEAR
|-
| (46402) - || 2002 DB16|| 16 februari 2002 || NEAT
|-
| (46403) - || 2002 EQ20|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (46404) - || 2002 EV20|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (46405) - || 2002 EJ28|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (46406) - || 2002 EQ67|| 13 maart 2002 || LINEAR
|-
| (46407) - || 2002 EC74|| 13 maart 2002 || LINEAR
|-
| (46408) - || 2002 FO3 || 19 maart 2002 || Fountain Hills
|-
| (46409) - || 2002 FT35|| 21 maart 2002 || LINEAR
|-
| (46410) - || 2002 GF46|| 2 april 2002 || NEAT
|-
| (46411) - || 2002 GS68|| 8 april 2002 || LINEAR
|-
| (46412) - || 2002 GL76|| 9 april 2002 || LINEAR
|-
| (46413) - || 2002 GS87|| 10 april 2002 || LINEAR
|-
| (46414) - || 2002 GD113|| 11 april 2002 || LONEOS
|-
| (46415) - || 2002 GV125|| 12 april 2002 || LINEAR
|-
| (46416) - || 2002 HK || 16 april 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46417) - || 2002 JV4 || 4 mei 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46418) - || 2002 JS12|| 6 mei 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46419) - || 2002 JO21|| 9 mei 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46420) - || 2002 JH23|| 8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46421) - || 2002 JC33|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46422) - || 2002 JO33|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46423) - || 2002 JR34|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46424) - || 2002 JZ35|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46425) - || 2002 JP44|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46426) - || 2002 JG58|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46427) - || 2002 JS59|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46428) - || 2002 JO63|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46429) - || 2002 JP63|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46430) - || 2002 JV63|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46431) - || 2002 JL65|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46432) - || 2002 JR65|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46433) - || 2002 JQ67|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46434) - || 2002 JK143|| 12 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46435) - || 2002 KY4 || 16 mei 2002 || LINEAR
|-
| (46436) - || 2002 LH5 || 6 juni 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (46437) - || 2002 LL5 || 6 juni 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (46438) - || 2002 LZ7 || 4 juni 2002 || LINEAR
|-
| (46439) - || 2002 LX12|| 5 juni 2002 || LINEAR
|-
| (46440) - || 2002 LS27|| 9 juni 2002 || LINEAR
|-
| (46441) Mikepenston || 2002 LE0|| 10 juni 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (46442) Keithtritton || 2002 LK5|| 12 juni 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (46443) - || 2002 LW43|| 10 juni 2002 || LINEAR
|-
| (46444) - || 2089 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46445) - || 2102 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46446) - || 2110 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46447) - || 2208 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46448) - || 2829 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46449) - || 3036 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46450) - || 3039 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46451) - || 3050 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46452) - || 3097 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46453) - || 4013 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46454) - || 4029 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46455) - || 4054 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46456) - || 4140 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46457) - || 4166 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46458) - || 4244 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46459) - || 4540 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46460) - || 4798 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46461) - || 6105 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46462) - || 6179 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46463) - || 6290 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46464) - || 6602 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46465) - || 6617 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46466) - || 6622 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46467) - || 6730 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46468) - || 6887 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46469) - || 9572 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46470) - || 9607 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46471) - || 1160 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46472) - || 2155 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46473) - || 3066 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46474) - || 3109 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46475) - || 3204 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46476) - || 4208 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46477) - || 4266 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46478) - || 1097 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46479) - || 1150 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46480) - || 1170 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46481) - || 1198 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46482) - || 1460 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46483) - || 1549 T-2 || 24 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46484) - || 2245 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46485) - || 2279 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46486) - || 3113 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46487) - || 3322 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46488) - || 3335 T-2 || 24 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46489) - || 4156 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46490) - || 4164 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46491) - || 5070 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46492) - || 1023 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46493) - || 1032 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46494) - || 1088 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46495) - || 1123 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46496) - || 1157 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46497) - || 2214 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46498) - || 2240 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46499) - || 2409 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46500) - || 2610 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten